Knutsson ist der Familienname folgender Personen:

 Alv Knutsson († 1496), norwegischer Großgrundbesitzer, Häuptling und Mitglied des norwegischen Reichsrates
 Aron Knútsson (* 1995), isländischer Eishockeyspieler
 Gösta Knutsson (1908–1973), schwedischer Kinderbuchautor und Radioproduzent 
 Helene Hellmark Knutsson (* 1969), schwedische Politikerin der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Schwedens
 Jonas Knutsson (* 1965), schwedischer Jazz-Saxophonist, Komponist und Musikpädagoge
 Magnus Knutsson (* 1964), schwedischer Radrennfahrer
 Nalle Knutsson (1943–2012), schwedischer Künstler
 Paul Knudson (eigentlich Pål Knutsson), norwegischer Seefahrer des 14. Jahrhunderts in schwedischen Diensten
 Torgils Knutsson († 1306), schwedischer Reichsmarschall 

Siehe auch:

 Knutson
 Knudson
 Knudtzon